Александр Викторович Тихонов (19 апреля 1965) — советский и узбекистанский футболист, тренер.

Биография 
Сын футболиста и тренера Виктора Тихонова.

Карьеру игрока начал в клубе «Сохибкор». В разных годах играл за клубы «Таврия», «Пахтакор». Большую часть карьеры провёл в клубе «Нефтчи», где и добивался основных успехов.

Сборная Узбекистана 

За сборную Узбекистана сыграл 16 игр, забил 1 гол. В 1994 году в составе сборной Узбекистана стал чемпионом Азиатских игр.

Тренерская карьера 
В 1999 году работал помощником главного тренера в клубе «Сурхан».

Достижения 
 Серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1986
Победитель чемпионата СССР среди команд 2-й лиги 7-й зоны 1986, 1989
Победитель чемпионата СССР среди команд 2-й лиги Восточной буферной зоны 1990
Чемпион Азиатских игр: 1994
 Чемпион Узбекистана (3): 1992, 1993, 1994
 Обладатель Кубка Узбекистана: 1994

Государственные награды 
 Медаль «Шухрат»

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Сохибкор»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Пахтакор»